In 2022 werd het 103de Campeonato Maranhense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 20 januari tot 20 april en werd georganiseerd door de FMF. Sampaio Corrêa werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran